

Toponymie
 Le Causse, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée aux communes de Coubisou et du Nayrac.

Voir aussi
 Le Causse-d'Is, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Onet-le-Château

Histoire
 Le Causse, navire-hôpital de l'Armée d'Orient

Littérature
 Le Causse, une région pleine de collines et de moutons où vit Tiphaine Patraque, personnage du Disque-Monde.